Carlos Asprilla – ex calciatore colombiano
Dairon Asprilla – calciatore colombiano
Faustino Asprilla – ex calciatore colombiano